Lucifuge peut faire référence à :

 En zoologie, se dit des animaux qui fuient spontanément la lumière (au contraire d'espèces photophiles qui elles sont attirées par la lumière). Les espèces lucifuges sont plus actives dans l'environnement nocturne, en l'absence de pleine lune ou à l'abri du soleil. Ce sont des espèces vulnérables à la pollution lumineuse qui est pour elles un facteur de fragmentation de leur environnement. On peut citer à titre d'exemple la civelle, la luciole, et la taupe.
 Lucifuge Rofocale, démon mentionné dans Le Grand Grimoire.